Ханс Эмиль Вильгельм Гримм (; 22 марта 1875, Висбаден — 27 сентября 1959, Липпольдсберг) — немецкий писатель и публицист. Название его романа «» в нацистской Германии стало .

Биография 
Ханс Гримм — сын историка права, преподавателя высшей школы и депутата ландтага Юлиуса Гримма (1821—1911). Карл Гримм (1826—1893), юрист и депутат рейхстага, приходился Хансу Гримму дядей. В результате несчастного случая в детстве Ханс Гримм повредил зрение и рос пугливым и замкнутым ребёнком. Его литературные способности проявились достаточно рано: уже в 12 лет он написал драматическое произведение о Робин Гуде. Окончив школу в 1894 году, Ханс Гримм поступил в Лозаннский университет, где изучал литературоведение. Спустя год по настоянию отца он прервал обучение в Лозанне. В 1895 году Ханс Гримм продолжил образование в Лондоне, где изучал внешнюю торговлю. По окончании учёбы был принят на работу в германскую торговую фирму в южноафриканском Порт-Элизабет. С 1901 года Ханс Гримм стал индивидуальным предпринимателем и портовым агентом в Ист-Лондон, а также управлял фермой.

В 1910 году Ханс Гримм вернулся из Африки и занялся журналистикой, посвятив себя новостям из германской колонии
Германская Юго-Западная Африка. В этих его статьях впервые появляется впоследствии прославившее его выражение «жизненное пространство». В Германии Гримм также изучал государственные науки в Мюнхенском и Гамбургском университетах, затем посвятил себя литературной деятельности. В 1913 году увидели свет его «Южноафриканские новеллы», написанные на основе личного опыта проживания в Германской Африке и отразившие его расистские взгляды в отношении местного населения.

В Первую мировую Ханс Гримм служил солдатом на Западном фронте, позднее был переведён в переводчики. В 1917 году по заданию высшего командования германской армии Гримм написал книгу «Нефтеискатели из Дуалы», пропагандировавшую колониальные амбиции Германской империи и её правящих кругов, и впоследствии был принят на службу пропагандистом. В его задачи входило «убеждать прессу нейтральных зарубежных стран в невиновности Германии в развязывании войны». По окончании войны Гримм поселился в Липпольдсберге, где приобрёл помещичий дом и продолжил литературную деятельность. Как и многие политики и интеллектуалы Германии националистского толка, он глубоко переживал позорное, на его взгляд, поражение Германии в войне и утрату колоний и критически относился к провозглашённой Веймарской республике.

В 1920 году Гримм приступил к работе над романом «», прославившим его в 1926 году. В романе Гримм ратовал за обретение жизненного пространства, которое должно было стать стратегией в решении экономических и политических проблем германской республики. Роман Ханса Гримма «Народ без пространства» стал одним из наиболее продаваемых в период Веймарской республики, его заглавие быстро превратилось в крылатую фразу. Лозунг «» удобно сводил причины всех социальных и экономических проблем Германии к некому дефициту пространства. Роман Гримма стал рупором идеи так называемой «коллективной клаустрофобии», вскоре подхваченной национал-социалистами и практически оформленной в так называемый генеральный план Ост. Ханс Гримм был одним из любимых писателей Адольфа Гитлера. Сам же Гримм в духе классического колониализма кайзеровской Германии имел в виду новое пространство для немцев не в Европе, а на других континентах и писал о том, что немцу требуется пространство и солнце над головой.

Ханс Гримм симпатизировал национал-социалистам с 1923 года, открыто призывал голосовать за Гитлера в Göttinger Tageblatt на выборах 1932 года, но никогда не состоял в НСДАП. После прихода национал-социалистов к власти в 1933 году в одном ряду с другими обласканными национал-социалистами писателями был назначен сенатором Прусской академии поэзии.

После войны в советской зоне оккупации Германии сочинения Ханса Гримма были запрещены и включены в список изъятой литературы.

В 1951 году основал в Липпольдсберге издательство «Klosterhaus Verlag». На федеральных выборах 1953 года баллотировался по списку Немецкой имперской партии.

Сочинения 
 Südafrikanische Novellen. Langen/Müller, Frankfurt am Main 1913
 Der Leutnant und der Hottentott und andere afrikanische Erzählungen. Deutsche Hausbücherei, Hamburg 1913
 Der Ölsucher von Duala. Ein Tagebuch. Ullstein, Berlin 1918
 Die Olewagen-Saga, Albert Langen, München 1918
 Volk ohne Raum. Albert Langen, München 1926
 Die dreizehn Briefe aus Deutsch-Südwest-Afrika. Albert Langen, München 1928
 Das deutsche Südwester-Buch Albert Langen, München 1929
 Der Schriftsteller und die Zeit. Bekenntnis. Albert Langen, München 1931
 Die Geschichte vom alten Blute und von der ungeheueren Verlassenheit. Deutsche Buch-Gemeinschaft, Berlin 1931
 Was wir suchen, ist alles. Drei Novellen. Berlin 1933
 Lüderitzland. Sieben Begebenheiten. München 1933
 Englische Rede. Wie ich den Engländer sehe. C. Bertelsmann, Gütersloh 1938
 Rußlanddeutsche und Donaudeutsche als Volksgruppen unterschiedlicher Fruchtbarkeit. In: DArchLandesVolksforschung 4, 1940
 Die Erzbischofschrift. Antwort eines Deutschen. Plesse Verlag, Göttingen 1950
 Leben in Erwartung. Meine Jugend. Klosterhaus-Verlag, Lippoldsberg 1954
 Warum, woher, aber wohin? Klosterhaus-Verlag, Lippoldsberg 1954
 Suchen und Hoffen. Klosterhaus-Verlag, Lippoldsberg 1960
 Die Thomas Mann Schrift. Klosterhaus-Verlag, Lippoldsberg 1972

Примечания

Литература 
 Christian Adam: Lesen unter Hitler: Autoren, Bestseller, Leser im Dritten Reich. Galliani, Berlin 2010, ISBN 978-3-86971-027-3, S. 280ff.
 Timm Ebner: Nationalsozialistische Kolonialliteratur. Koloniale und antisemitische Verräterfiguren 'hinter den Kulissen des Welttheaters'. Wilhelm Fink, Paderborn 2016, S. 43-78.
 Gudrun Eiselen: Südafrikanische Lebensform in Hans Grimms Dichtung. o.O. 1951.
 Manfred Franke: Grimm ohne Glocken. Ambivalenzen im politischen Denken und Handeln des Schriftstellers Hans Grimm. SH-Verlag, Köln 2009, ISBN 978-3-89498-192-1.
 Dieter Lattmann: Raum als Traum. Hans Grimm und seine Saga von der Volkheit. In: Propheten des Nationalismus, hrsg. v. Karl Schwedhelm. List, München 1969.
 Baboucar Ndiaye: Beschreibung Afrikas in der neueren deutschsprachigen Literatur. Am Beispiel von Hans Grimms afrikanischen Dramen und Novellen und Uwe Timms Roman «Morenga». Magisterarbeit, Universität Konstanz 2006. (Volltext )
 Hans Sarkowicz: Zwischen Sympathie und Apologie: Der Schriftsteller Hans Grimm und sein Verhältnis zum Nationalsozialismus. In: Karl Corino (Hrsg.): Intellektuelle im Bann des Nationalsozialismus. (= Bücher zur Sache) Hoffmann und Campe, Hamburg 1980, ISBN 3-455-01020-2.
 Heike Wolter: Volk ohne Raum. Lebensraumvorstellungen im geopolitischen, literarischen und politischen Diskurs der Weimarer Republik. Eine Untersuchung auf der Basis von Fallstudien zu Leben und Werk Karl Haushofers, Hans Grimms und Adolf Hitlers. (= Sozial- und Wirtschaftsgeschichte; 7) LIT, Münster u. a. 2003, ISBN 3-8258-6790-0.
 Peter Zimmermann: Kampf um den Lebensraum. Ein Mythos der Kolonial- und Blut-und-Boden-Literatur. In: Horst Denkler, Karl Prümm (Hrsg.): Die deutsche Literatur im Dritten Reich. Themen — Traditionen — Wirkungen. Reclam, Stuttgart 1976, ISBN 3-15-010260-X.

Ссылки 
 
 Биография 

Участники Первой мировой войны (Германия)
Писатели Германии
Писатели XX века
Публицисты Германии
Идеология нацистской Германии